Oktiabrski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Oktiabrski (Arkhànguelsk), ciutat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Oktiabrski (Baixkíria), ciutat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Oktiabrski (Kutaís), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Krasnoarméiskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Kurgàninsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Mirskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Pervomaiski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Leningràdskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Nezamaievski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Pàvlovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Ólguinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Txernomorski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Tbilísskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Temriuk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Sovetski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Tuapsé), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Ust-Labinsk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Gazir), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Ieisk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Kalínino), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiabrski (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Oktiabrski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Oktiabrski (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Oktiabrski (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Oktiabrski (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Oktiabrski (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia
 Oktiabrski (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia